L'amour toujours (film), een Engelstalige film uit 2008
 L'amour toujours (album), een album van Gigi d'Agostino
 L'amour toujours (single), een nummer van Gigi d'Agostino van dit album uit 2000